Креймър може да се отнася за:
 Джак Креймър (1921-2009), американски тенисист
 Робърт Креймър (1939-1999), американски режисьор